Henri Karr (1784-1842), pianiste et compositeur d'origine bavaroise, père d'Alphonse Karr et grand-père de Violette Bouyer-Karr et de Carme Karr ;
 Alphonse Karr (1808-1890), romancier et journaliste français ;
 Violette Bouyer-Karr (1875-1975), écrivaine et journaliste française ;
 Carme Karr (1885-1943), journaliste féministe catalane ;
 David McLachlan-Karr (1961-), représentant spécial adjoint australien de la Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo ;
 Mariana Karr (née en 1949), actrice argentine ;
 Sarah Rose Karr (née en 1984), actrice américaine.

Voir aussi 

 Rue Alphonse-Karr à Paris.
 KARR (K 2000), robot.